Jack Freeman peut faire référence à:

  (1891–1916), footballeur australien
  (1918–2003), entraîneur-chef du football universitaire américain

Voir aussi